John Buckett kan syfta på bland andra:

 John Buckett, fotbollstränare verksam i Grekland på 1930-talet
 John S. Buckett, amerikansk lepidopterolog